Stati Uniti d'America
 Wooster – città della Contea di Faulkner, Arkansas
 Wooster – capoluogo della Contea di Wayne, Ohio